Burgel (gracht in Kampen)
Bürgel (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Hrádek (Duits: Bürgel), een plaats in Tsjechië